Abbaye de la Grâce-Dieu peut désigner :
 abbaye de la Grâce-Dieu, dans le département du Doubs, cistercienne, fondée en 1139 et fermée par la Révolution, elle rouvre de 1844 à 2008 ;
 abbaye de La Grâce-Dieu, dans le département de la Charente-Maritime, également cistercienne, fondée en 1135 et fermée en 1791 ;
 abbaye de Leyme, parfois nommée « de la Grâce-Dieu » , dans le département du Lot, également cistercienne, fondée en 1213 et fermée à la Révolution française ;
 abbaye de Grace Dieu, au Pays de Galles, fondée en 1226 et fermée lors de la dissolution des monastères en 1536.